Борон () — унікальне за запасами родовище борних руд в США
 Борон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор